Il doppio femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Beth Herr e Candy Reynolds che hanno battuto in finale 4–6, 7–6, 6–1 Lindsay Bartlett e Helen Kelesi.

Teste di serie
 Maria Lindström /  Anne Minter (primo turno)
 Peanut Louie-Harper /  Wendy White (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  JoAnne Russell (quarti di finale)
 Beth Herr /  Candy Reynolds (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Cincinnati Open 1988